In diesem Artikel sind die Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn (DB) verzeichnet, die zwischen 1949 und 1993 im Einsatz waren. Für Fahrzeuge der Deutschen Bahn AG siehe Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Deutschen Bahn AG.

Die Dampflokomotiv-Baureihen sind nach dem Baureihenschema der Deutschen Reichsbahn geordnet, die Elektro-, Diesel- und Kleinlok-Baureihen sowie die Triebwagen- und Bahndienstfahrzeug-Baureihen sind nach dem Baureihenschema der DB geordnet. Bereits vor 1968 vollständig ausgemusterte Baureihen sind unter ihrer Bezeichnung nach dem durch die Deutsche Bundesbahn bis Ende 1967 und Rheinbahn fortgeführten Nummerierungsschema eingeordnet. Für Verbrennungstriebwagen hatte man in den späten 1940er Jahren ein neues Bezeichnungssystem eingeführt.

Dampflokomotiven 

Die Tabelle gibt in der ersten Spalte die Baureihennummer der betreffenden Fahrzeuge an, die nach dem von der Deutschen Bundesbahn fortgeführten Schema der Reichsbahn benutzt wurde; gegebenenfalls sind Ziffern der Ordnungsnummer mit aufgeführt, wenn diese zur Identifikation von Unterbaureihen nötig sind.

In der zweiten Spalte werden die Baureihennummern nach dem ab 1968 verwendeten Baureihenschema der DB angeführt. Liegt in der zweiten Spalte kein Eintrag vor, waren Anfang 1968 bereits alle Fahrzeuge der Baureihe ausgemustert.

Elektrolokomotiven 
Die elektrischen Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn wurden für den Betrieb mit einer Fahrdrahtspannung von 15 Kilovolt 16 2/3 Hertz ausgelegt.

Diesel- und Kleinlokomotiven

Elektrotriebwagen

Akku-Triebwagen

Dieseltriebwagen 

Anmerkungen:

Dampftriebwagen

Bahndienst-Fahrzeuge

Einzelnachweise 

Deutschen Bundesbahn
 
Deutsche Bundesbahn